Гуленко Віктор Володимирович ( ) — український психолог і соціолог. Він є фахівцем із соціоніки та головою Гуманітарної школи соціоніки в Києві, Україна.

Біографія 
У 1982 році закінчив Київський університет (факультет романо-германської філології), працював перекладачем німецької та англійської мов. 
У 1984 році познайомився з соціонікою. 
З 1990 року практикуючий психолог в області дитячої психології і кадрового консультування. Здійснював дослідження адміністративних та освітніх установ, комерційних підприємств. 
У 1993 році організував  Школу Гуманітарної Соціоніки (ШГС), керівником якої є і на даний момент. 
З 2006 доктор філософії в області соціоніки  
З 2007 член Міжнародного Вченої Ради по соціоніці.

Вклад в соціоніку 
Віктор Гуленко став однією з провідних фігур в соціоніці. Він є 2-м з найбільш цитованих соціоніків і він вніс ряд важливих відкриттів в соціоніку. Гуленко запропонував ряд гіпотез, в тому числі систему підтипів «DCHN», в першу чергу така система повинна бути емпірично підтверджена.

Модель G (Енергомодель)  
Гуленко розробив нову - енергетичну модель психіки людини ( Модель G), на відміну від інформаційної Модель А розробленої раніше Аушрою Ауґустінавічюте.
Обидві моделі, якщо не брати реалізаційно-технологічний аспект, є еквівалентними.
Модель G відрізняється від моделі А тим, що у кожного типу є два кільця - верхнє (далека дистанція) та нижнє (близька дистанція). У екстравертів все екстравертні функції зібрані в верхньому кільці в порядку зменшення їх психічної сили (енергії), а в нижньому кільці, відповідно зібрані інтровертні функції. У інтровертів навпаки - на далекій дистанції інтровертні функції, а на близькій екстравертні.

DCNH 
У 1995 р Гуленко запропонував систему DCNH для виявлення варіацій в поведінці між людьми одного типу. У цій системі кожен соціонічний тип має один з 4-х підтипів: Домінантний (D - Dominat), Креативний (C - Creative), Нормуючий (N - Normalizing) і Гармонізуючий (H - Harmonizing)

Інші системи 
Гуленко запропонував інші розширення в соціоніці за межі DCNH. У матеріалі 1990 року, Гуленко запропонував існування 16 «контр-типу» на противагу шістнадцяти виявлених Аугустінавічюте. Гуленко стверджує, що функції цих типів обробляють інформацію по-різному і мають різну поведінку і мислення від інших 16. У 1989 році Олександр Букалов назвав людину тінь або внутрішня функціональна схема використовуючи парадигму «контр-типів».

Сайти школи Гуманітарної соціоніки Віктора Гуленка 
До 2006 року ШГС не мала офіційного сайту (роль уповноваженого представника Школи виконував Дмитро Павлов).

У лютому 2002 року  Юрій Стебельський створив сайт http://socionics.kiev.ua , присвячений школі Віктора Гуленко. C 4 квітня 2006 року цей сайт був офіційним сайтом ШГС. У 2017 році цей сайт перестав працювати.
У червні 2010 був зареєстрований домен http://socioniks.net , на якому пізніше відкрився новий офіційний сайт ШГС, який є таким і зараз (2018).
У травні 2011 року була створена Facebook сторінка ШГС https://www.facebook.com/humanitarian.socionics/ У 2017 році вона налічувала 600 підписників.
Ще один сайт, на який посилається Facebook сторінка ШГС - https://socionics.jimdo.com/ .

Бібліографія  
Гуленко В.В. Познакомьтесь с соционикой. – Київ, 1989. 
Гуленко В.В. Молодцов А.В. Введение в соционику – Київ, ВЗУУП, 1991. 
Гуленко В.В. Молодцов А.В. Основы социоанализа – Київ, ВЗУУП, 1991. 
Гуленко В.В. Молодцов А.В. Соционика для руководителя – В 2-х книгах. – 2-е изд. – Київ: МЗУУП, 1993. – 128 с. 
Гуленко В.В. Менеджмент слаженной команды: Соционика и социоанализ для руководителей. – Новосибирск: РИПЭЛ, 1995, 192 с.; 2-е изд.: М., "Астрель", 2003. 
Гуленко В.В. Материалы по социоанализу. – Київ, 1997. 
Гуленко В.В. Тыщенко В.П. Юнг в школе. Соционика – межвозрастной педагогике. – Новосибирск: изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 
Гуленко В.В. Структурно-функциональная соционика: Разработка метода комбинаторики полярностей. – Ч.1 – Київ: «Транспорт України», 1999. – 187 с. 
Гуленко В.В. Гуманитарная соционика- Издательство: Черная Белка, 2009. 
Гуленко В.В. Тыщенко В.П. Соционика идет в школу - Издательство: Черная Белка, 2010.

Примітки

Посилання 
 Official site of the school f the Humanitarian Socionics School  (in Russian)
 https://www.facebook.com/humanitarian.socionics/ - официальная Facebook станица ШГС
 https://socionics.jimdo.com/  - сайт Гуленко
 https://www.youtube.com/channel/UCUGbtiAfsySYzk38Z2Dp5pA/videos - YouTube канал "Гуманитарная соционика Виктора Гуленко"
 https://www.youtube.com/channel/UCG_DfNSi0t7PDwyP4z51Vzg/videos - YouTube канал "Соционика Гуленко", базовые лекции целиком
 https://www.youtube.com/channel/UCZysKoCcXvTmxngc4or4Ufg/videos - YouTube канал "Лекции Гуленко", платные и бесплатные видео лекций Виктора Гуленко
 https://www.youtube.com/channel/UCNRDWoTrJLS2bemFs2EY6cw/videos - YouTube канал "Юрий Галун"
 https://www.youtube.com/channel/UCiWc6U5dHgJqhDwLXQP89mg/videos  - YouTube канал "Школа Соционики" Кирилла Кравченко

Соціоніки
Українські психологи